Zoran Matutinović, hrvatski vaterpolist, osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine.

 Hrvatski vaterpolisti